R — letra do alfabeto latino
Ŕ — letra do alfabeto latino eslovaco
Ř — letra do alfabeto latino checo
R (linguagem de programação)
R (single álbum) — de Rosé
 R — símbolo do Partido Republicano (Estados Unidos)

Desambiguações de letras